Партията на щастието () е крайнодясна ислямистка политическа партия в Турция. Тя е основана на 20 юли 2001 г. По данни към 30 декември 2015 г. в партията членуват 225 364 души. От 30 октомври 2016 г. неин председател е Темел Карамолаоглу.

Председатели

Резултати от избори

Избори за Велико Народно събрание

Местни избори

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Турция

Източници

Външни препратки 

  
 
 

Политически партии в Турция
Ислямизъм
Евроскептицизъм